Tigres o simplemente Tigre, ha sido adoptado como símbolo de algunas instituciones deportivas:

  el Club Atlético Tigre, club deportivo ubicado en Victoria, Buenos Aires, Argentina.
  el Tigres Fútbol Club, club de fútbol de Bogotá, Colombia.
  el Tigres de la UANL o Tigres de México, club de fútbol de San Nicolás de los Garza, Nuevo León, México
  los Tigres de Detroit, club de Béisbol. Juega en la división central de la Liga Americana.
  los Tigres de Memphis, equipo deportivo de la Universidad de Memphis, tiene representación en diferentes disciplinas.
  el Club The Strongest, club deportivo boliviano conocido por el apodo de «El Tigre».